Шевченки — название населённых пунктов на Украине:

 Шевченки — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Шевченки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Шевченки — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Шевченки — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Шевченки — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Шевченки — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Шевченки — район Харькова.

См. также 
 Шевченко